Trönninge (Halmstad), een plaats in de Zweedse gemeente Halmstad
 Trönninge (Varberg), een plaats in de Zweedse gemeente Varberg